Николай Александрович Ашихмин (19 мая 1932 году — 29 сентября 2005) — юный герой, участник Великой Отечественной войны, сын полка в составе 15-й стрелковой дивизии 62-й Армии.

Биография 
Родился 19 мая 1932 года в городе Ревда, ныне Свердловской области. Проходил обучение в городской школе №6. После окончания 3-го класс, с матерью, отправился на поезде в Казахстан. По пути отвлёкся и потерялся. Солдаты из проходящего эшелона подобрали мальчика. Так он стал сыном полка. Участник Великой Отечественной войны.

В Отечественной войне принимал участие в составе 15-й стрелковой дивизии 62-й Армии с октября 1942-го по март 1943-го года. Юный участник оборонительных боёв за Сталинград. Получив ранение, направлен на лечение. Излечившись, отчислен из рядов Красной Армии и направлен в тыл.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За отвагу", знаком "Юный участник Великой Отечественной войны", медалью "За оборону Сталинграда". 

С 1948 по 1952 годы трудился на Средуралмедьзаводе, работал в должности связиста.

С 1952 по 1954 год был призван на срочную службу в ряды Советской Армии. После увольнения из армии стал вновь работать на СУМЗе в отделе КИП.

С 20 сентября 1960 года работал директором Станции Юных Техников (СЮТ), которая располагалась по адресу: ул. Чайковского, 27. Затем стал руководителем радиокружка и радиоклуба. В 1980-е годы продолжил руководить радиокружком на станции юных техников.

Проживал в городе Ревде, Свердловской области. Умер 29 сентября 2005 года.

Награды 
 Орден Отечественной войны II степени,
 Медаль За отвагу
 Медаль «За оборону Сталинграда»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Питерский Л. Списки сынов и дочерей полков – участников Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.).
 Ударцев Д. История Коли Ашихмина //Ревдинский рабочий. - 1992. - 15 сентября.

Ссылки 
 Николай Ашихмин
 Николай Александрович Ашихмин

Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Пехотинцы Великой Отечественной войны